Список R&B синглов № 1 в США в 1991 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1991 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 

 Семь песен лидеров этого чарта стали также № 1 и в главном общенациональном хит-параде США Billboard Hot 100 chart: «The First Time», «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)», «All the Man That I Need», «I Like the Way (The Kissing Game)», «I Adore Mi Amore», «Emotions» и «Romantic».

См. также 
 Лучшие синглы США 1991 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1991 году
 Top Country Albums 1991

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1991 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1991 года